Söderlind är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johan Söderlind
 Per Söderlind
 Solfrid Söderlind
 Sven Söderlind
 Therése Söderlind
 Ulf Söderlind
 Ulrica Söderlind

Svenska efternamn